Ben Hassine ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrazak Ben Hassine (* 1957), tunesischer Leichtathlet
 Atef Ben Hassine (* 1974), tunesischer Schauspieler und Regisseur
 Awatef Ben Hassine (* 1980), tunesische Leichtathletin
 Ayman Ben Hassine (* 1980), tunesischer Radrennfahrer
 Bilel Ben Hassine (* 1983), tunesischer Volleyballspieler